Новоахуново — село в Верхнеуральском районе Челябинской области России. Входит в состав Форштадтского сельского поселения.

Село основано в 1897 в черте Верхнеуралского станичного юрта 2-го военного отдела ОКВ (Верхнеуралской уезд Оренбургской губернии). В 1930 организован колхоз «Красный остров».

География 
Расположено в западной части района, на берегу реки Урлянда. Расстояние до районного центра, города Верхнеуральска, 10 км.

Население 

(в 1910 — 314, в 1926 — 4-150, в 1970 — 650, в 1983 — 530, в 1995 — 549)

Улицы 
 Береговая улица
 Клубная улица
 Партизанская улица
 Российская улица
 Рябиновая улица
 Степная улица
 Школьная улица
 Сельская улица
 Самарская улица

Инфраструктура 
 Библиотека
 Школа
 Фельдшерский акушерский пункт
 СХПК «Красный Октябрь»

Примечания 

Населённые пункты Верхнеуральского района